Nagelplatte steht für:

 die Hornplatte am Ende von Fingern und Zehen, siehe Nagel (Anatomie)
 ein Befestigungselement aus Stahl in Dachstühlen, siehe Dachbinder#Nagelplattenbinder
 ein Bauteil in Nadelhämmern, siehe Nadelentroster